Скидан — украинская фамилия. Известные носители:
 Скидан, Александр Вадимович (род. 1965) — русский поэт и прозаик, эссеист, критик, переводчик.
 Скидан, Алина Алексеевна (род. 1994) — украинская футболистка.
 Скидан, Анна Александровна (род. 1992) — украинская и азербайджанская легкоатлетка.
 Скидан, Владимир Васильевич (1858—1930) — общественно-политический деятель, учитель, адвокат, Глава Кубанской Военной Рады.
 Скидан, Геннадий Викторович (род. 1973) — украинский футболист, полузащитник.
 Скидан, Карп Павлович (? —1638) — полковник запорожских реестровых казаков.
 Скидан, Тимофей Иванович (1926—1976) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Скидан, Ярослав Александрович (род. 1981) — украинский футболист, полузащитник.